Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Valencia Open 500 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa David Ferrer, jenž odešel z boje o turnajovou trofej jako poražený finalista.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nenasazený ruský tenista Michail Južnyj, který ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Davida Ferrera po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5.

V probíhající sezóně si tak Južnyj připsal, po červencové trofeji na gstaadském Swiss Open, druhé turnajové vítězství a úhrnem 10. singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (finále)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  John Isner (2. kolo)
  Jerzy Janowicz (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Kevin Anderson (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2013
ATP World Tour 2013